Кобелево — название населенных пунктов в России:

 Кобелево — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Кобелево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Кобелево — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Минино.
 Кобелево — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района, находится возле населённого пункта Сазоново.
 Кобелево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Кобелево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Кобелево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Кобелево — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
Кобелево — до 1938 года название деревни Кольцово в городском округе город Бор Нижегородской области.
Кобелево — до 1938 года название деревни Некрасово в городском округе город Бор Нижегородской области.
Кобелево — до 1961 года название деревни Клёново в Городецком районе Нижегородской области.
 Кобелево — до 1959 года название деревни Сосновый Бор в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Кобелево — до 1963 года название посёлка Благодатное в Гагаринском районе Смоленской области.
Кобелево — до 1966 года название деревни Новоселово в Кимрском районе Тверской области.
Кобелево — до 1966 года название деревни Литвиновка в Краснохолмском районе Тверской области.
Кобелево — до 1961 года название села Майское в Киреевском районе Тульской области.
Кобелево — до 1961 года название деревни Липки в Ленинском районе Тульской области.
 Кобелево — до 1960 года название села Калиновка в Тереньгульском районе Ульяновской области.
Кобелево — до 1965 года название деревни Крайново в Угличского района Ярославской области.